Ariadna steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Ariadna (Vorname)
 Ariadna (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Fischernetzspinnen (Segestriidae)

Siehe auch:
 Ariadne (Begriffsklärung)